Kugelbach ist ein Gewässername:
 Kugelbach (Dornbirner Ach), linker Zufluss der oberen Dornbirner Ach beim Dorf Ebnit der Stadt Dornbirn, Land Vorarlberg
 Kugelbach (Grümpel), rechter Zufluss der Grümpel bei Lahm (Wilhelmsthal), Landkreis Kronach, Bayern
 Kugelbach (Klinglbach), rechter Zufluss des Klinglbachs oder auch Perlbachs (zum Regen) bei Untervierau (Gemeinde Miltach), Landkreis Cham, Bayern
 Kugelbach (Ussel), rechter Zufluss der Ussel nach Hochfeld (Gemeinde Daiting), Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Kugelbach (Weißbach), rechter Zufluss des Weißbachs in Schneizlreuth, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

außerdem, mit unklarem Mündungsgewässer:
 Kugelbach, Wasserlauf im Einzugsgebiet des Neidschützer Bachs (zur Wethau) oder dessen Zufluss bei oder nach Neidschütz (Naumburg), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Kugelbachalm
 Kugelgraben